Сая́дов () — фамилия, распространённая в Закавказье.

Известные носители 
 Саядов, Армаис Ваганович (род. 1938) — советский борец греко-римского стиля.
 Саядов, Георгий Ваганович (род. 1931) — советский борец вольного стиля.
 Саядов, Мехман Газанфар оглы (1972—1992) — Национальный герой Азербайджана.
 Саядов, Рамиль Сади оглы (род. 1983) — азербайджанский футболист, полузащитник.

См. также 
 Саядян, Арутюн